Edwin Sandys kan syfta på bland andra:

*Edwin Sandys (ärkebiskop) (1519–1588)
Edwin Sandys (kolonist) (1561–1629)
Edwin Sandys, 2:e baron Sandys (1726–1797)

Se även 

 John Edwin Sandys